Калянин — русская фамилия. Известные носители:
 Калянин, Александр Игоревич (1987—2011) — российский хоккеист.
 Калянин, Игорь Викторович (род. 1961) — советский и российский хоккеист, тренер.